Мјехолупи могу бити:

 Мјехолупи (Лоуни), насељено мјесто у округу Лоуни, Устечки крај, Чешка Република
 Мјехолупи (Плзењ-југ), насељено мјесто у округу Плзењ-југ, Плзењски крај, Чешка Република